Babina rijeka (rijeka u BiH), drugog imena Babišnica
Babina Rijeka, naselje u Hrvatskoj
Babina Rijeka (Zenica, BiH), naselje u Zenici, BiH